Михаи́л Са́льников:
 Сальников, Михаил Валерьевич (род. 1974) — советский и российский футболист; тренер.
 Сальников, Михаил Степанович (1919—1978) — старшина, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).